Niemcy:
 Rüdersdorf – dzielnica gminy Kraftsdorf w powiecie Greiz, w kraju związkowym Turyngia
 Rüdersdorf bei Berlin – gmina w kraju związkowym Brandenburgia w powiecie Märkisch-Oderland

Zobacz też:
 Rudersdorf